Натуральне число 1136
 1136 рік до нашої ери
 1136 рік нашої ери